A 2009-es olasz nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Mugellóban rendezték május 31-én. A versenyt Casey Stoner nyerte Jorge Lorenzo és Valentino Rossi előtt, ezzel megszakadt Rossi hét éve tartó veretlensége ezen a pályán. A versenyhétvége során megdőlt a sebességi rekord is, Dani Pedrosa 349 km/órát ért el a célegyenesben. Ezzel Tamada Makoto 2006-os rekordját adta át a múltnak.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

MotoGP
Olasz